Натуральне число 468
 468 рік до нашої ери
 468 рік нашої ери